Kozlany kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kozlany (okres Třebíč)
 Kozlany (okres Vyškov)

Stad
 Kožlany